Титков — фамилия и топоним.

В основе фамилии Титкова лежит обиходная форма Титко крестильного имени Тит (предположительно из лат. titulus — «почет, надпись», по другому толкованию — «заботливый»).

Фамилия 
 
 
 Титков, Анатолий Иванович (род. 1924) — советский конструктор автомобилей, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР. Главный конструктор УралАЗ (1960—1969), начальник УКЭР Министерства автомобильной промышленности СССР (1969—1986).
 Титков, Василий Васильевич (1907—1977) — советский художник.

Титкова 
 Титкова, Ольга Васильевна (род. 1941) — советская и российская театральная актриса и педагог, народная артистка России.
 Титкова, Элеонора Ивановна (1937—2016) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр Новосибирского театра музыкальной комедии (1982—1989, 2002—2012), педагог, заслуженный деятель искусств РФ (1994).

Топоним 
 Титков — село в Полонском районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Титов
 Титково
 Титкомб

Примечания